IV Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet 1955 odbyły się w Rumunii między 15 a 26 czerwca 1955 roku. Mecze rozgrywane były w Bukareszcie.

Tytuł sprzed 4 lat broniła reprezentacja Związku Radzieckiego. Mistrzostwo po raz pierwszy wywalczyła reprezentacja Czechosłowacji.

System rozgrywek 
W turnieju wzięło udział 6 drużyn, które grały ze sobą w jednej grupie. Zwycięzca grupy zdobywał mistrzostwo.

Tabela 

|}

Wyniki

Klasyfikacja końcowa 

1955 w piłce siatkowej
1955 w Rumunii
Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet
Piłka siatkowa w Rumunii
Zawody sportowe w Bukareszcie